Иван Петрович Володихин (1872 — после 1927) — русский архитектор и историк архитектуры.

Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств (1899).

Совместно с Робертом Ауэром (братом художника Григора Ауэра) основал Общественное собрание художников и архитекторов (1907 год). Организовал частную мозаичную мастерскую.

Творчество Володихина представляет собой оригинальное авторское трактование модерна. Ещё в 1898 году он склонялся к симметричным, рациональным формам, упорядоченности композиции. В его работах внешний облик здания напрямую зависит от его предназначения, от строительных материалов, окружения.

Проекты в Санкт-Петербурге 
 Улица Марата, д.№ 22 — доходный дом Николаевской единоверческой церкви. 1901—1902.
 Зверинская улица, д.№ 29 — доходный дом. 1903.
 Малый проспект Васильевского острова, д.№ 38-40 — 14-я линия, д.№ 73 — дом меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди. 1903—1905.
 Средний проспект, д.№ 9 — доходный дом И. П. Володихина. Перестройка в 1904—1905 на основе старого здания. В принадлежавшей Володихину квартире на втором этаже проходили заседания организованного им Общественного собрания художников и архитекторов.
 Манежный переулок, д.№ 18/улица Восстания, д.№ 42 — доходный дом. 1907.
 Набережная Обводного канала, д.№ 107/Верейская улица, д.№ 47 — доходный дом. 1908. Включен существовавший дом.
 Пионерская улица, д.№ 55 — доходный дом. 1908.
 Улица Белинского, д.№ 5 — доходный дом Н. А. и С. Л. Латониных. Перестройка. 1911.
 Улица Некрасова, д.№ 10 — доходный дом А. Е. Бурцева с театральными помещениями. 1912—1913.

Другие проекты 
 Дача П. А. Авенариуса в Тарховке (перестройка, 1913—1914).

Примечания

Литература 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Персоны без указанного места рождения
Архитекторы Российской империи
Архитекторы модерна